Juan Fernández kan syfta på:

Personer
 Juan Fernández (sjöfarare), spansk upptäcktsresande
 Juan Fernández Martín, spansk cyklist
 Juan Fernández (skidskytt), argentinsk skidskytt
 Juan Fernández de Heredia, stormästare av Malteserorden
 Juan Fernández de Alarcon, dominikansk skådespelare
 Juan Fernández Miranda, argentinsk rugbyspelare
 Juan Fernández Navarrete, spansk målare
 Juan Carlos Fernández, colombiansk tyngdlyftare

Geografi

Chile 

 Juan Fernández-öarna – en liten ögrupp i sydöstra Stilla havet som tillhör Chile
 Juan Fernández (kommun i Chile), Región de Valparaíso, Provincia de Valparaíso, 

Robotskapade Chileförgreningar